Тепантитла има више значења:

 Тепантитла (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепантитла (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепантитла (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепантитла (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику